Віллі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний схід від Парижа, 115 км на північний захід від Діжона, 16 км на північний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 51 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 113,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллі на сайті французького Національного інституту географії
 Віллі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна